Liatris pilosa — название, которое может относиться к разным ботаническим таксонам:
  = 
 
  =